Desa Sukarapih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukarapih (administrativ by i Indonesien, lat -6,90, long 107,79), Jawa Barat, 
 Desa Sukarapih (administrativ by i Indonesien, lat -6,19, long 107,12), Jawa Barat, 
 Desa Sukarapih (administrativ by i Indonesien, lat -7,08, long 108,72), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar